Макпал Мухамедьяровна Жунусова (11 января 1964, село Теректи, Карагандинская область, Казахская ССР) — советская и казахская эстрадная певица (лирическое сопрано), народная артистка Казахстана, профессор.Лауреат Государственной премии Казахстана 

Народная артистка Казахстана (1994). Лауреат Государственной премии Казахстана (1999).

Она является яркой звездой Казахстана, удостоившаяся высочайшей чести представлять Советский Союз во многих международных конкурсах.

Биография 
Макпал Жунусова родилась в селе Теректи в Карагандинской области в семье простого шофёра. Происходит из рода Аргын Средний жуз.

Окончила Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, факультет "музыкально-драматическое отделение" (1988).

С 1977 года солистка-вокалистка Республиканского концертного объединения "Гульдер".

С 1981 года и по настоящее время — солистка-вокалистка Республиканского концертного объединения «Казахконцерт». Профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби и Гос. унив. им. И. Жансугурова.

В 2008 году несла факел Пекинской
олимпиады, В 2011 году несла факел VII Зимних Азиатских Игр, которые проходили в Казахстане.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1981—1989 годы, когда она выходила в финалы фестиваля который проходил в городе Днепропетровск и входила в десятку лучших певиц СССР. Гастролировала за рубежом (Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, США, Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и многое др.).

Большие сольные концерты Макпал Мухамедьяровна дает каждый год.

Живёт в Алматы.

Семья 
Муж — Нуркадилов Заманбек

Приемная дочь — Нуркадилова Мерей. Биологическими родителями являются брат Макпал Жунусовой Талгат Молдабеков и его жена Маржан. В 2022 году Макпал Жунусова шокировала дочь, сделав видео-заявление, в котором рассказала, что обманула народ ради Заманбека Нуркадилова, называя Мерей родной.

Награды, заслуги 
 1983 — Лауреат международного фестиваля "Жігер"
 1984 — Лауреат всесоюзного конкурса вокалистов-певцов
 1984 — Лауреат премия Ленинского Комсомола
 1989 — Заслуженная артистка Казахской ССР
 1994 — Народная артистка Республики Казахстан
 1994 — Почётная грамота Республики Узбекистан (26 мая 1994 года, Узбекистан) — за самоотверженный труд и высокое профессиональное мастерство, проявленные при подготовке и проведении Дней Республики Казахстан в Узбекистане
 1996 — Профессор КазНУ им. Аль-Фараби
 1996 — лауреат международный премии им.Ж. Малдыбаева (Кыргызстан)
 1997 — Гран-при на международном конкурсе «Голос Азии»
 1997 — Профессор Гос. Унив. им И.Джансугурова
 1998 — Личный приз президента РК
 1999 — Государственная премия Республики Казахстан
 2001 — Премия «Тарлан»
 2001 — Первый фильм про её жизнь «Поет Макпал Жунусова»
 2002 — В её честь был открыт дом культуры "Макпал" в Павлодарской обл.
 2001 — «Человек года» в номинации «Звезда эстрады»
 2002 — Почётный гражданин Карагандинской области
 2003 — Премия «Тарлан»
 2004 — Фильм про Макпал Жунусову «Ты моя мелодия». Снимал "Казахфильм"
 2006 — Почётный гражданин района Урумчи (Монголия)
 2006 — Орден «Парасат»
 2007 — Медаль «Астана»
 2007 — «Казахстанская женщина» в номинациях артисты эстрады
 2009 — Премия «Алтын Адам»
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 2014 — Статуэтка «Золотой микрофон»
 2014 — Звания «Леди Сцены»
 2015 — Открыта личная звезда на аллее известных звезд на Карагандинском области
 2016 — Медаль "Ел Ардақтысы"
 2016 — Премия "ЕМА-2016" за вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана
 2017 — Почётный гражданин г.Астаны
 2018 — Почётный профессор университета культуры им. "Т.Жургенова"
 2019 — Почётный гражданин г.Алматы

Примечания

Ссылки 
 Кожиров Б. «Қазақ елінің атақты музыка өнерпаздары» 2010 год.
 Жетісу энциклопедия. — Алматы: «Арыс» баспасы, 2004 жыл. ISBN 9965-17-134-3
 КСРО-ның даңқты музыканттары, энциклопедия. — Ресей, Москва, 1988.
 Алтын дауыстар — Қазақстан, Алматы, 1999
 Әлемге танылған Қазақтар-энциклопедия- Қазақстан, Атырау-2004.

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Народные артисты Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР
Почётные граждане Астаны
Почётные граждане Алма-Аты